bevernelkaartmot
 blauwvlekkaartmot
 bleke kaartmot
 bonte kaartmot
 distelkaartmot
 gaspeldoornkaartmot
 gele bremkaartmot
 gewone kaartmot
 heidebremkaartmot
 heldergele kaartmot
 korenbloemkaartmot
 kruisdistelkaartmot
 moeraskaartmot
 peenkaartmot
 purperkaartmot
 roodvlekkaartmot
 sint-janskaartmot
 spitse kaartmot
 vale bremkaartmot
 waddenkaartmot
 wilgenkaartmot
 zwartstreepkaartmot
 zwartvlekkaartmot